Als Kurzschwanzspitzmäuse werden zwei Spitzmausgattungen bezeichnet:

 die Amerikanischen Kurzschwanzspitzmäuse (Blarina)
 die Asiatischen Kurzschwanzspitzmäuse (Blarinella)